Se også 723 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald 

 
23
Artikler om enkelte år